В состав каждой сборной входит 23 игрока, 3 из которых должны быть вратари. Список игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Игрок, включённый в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (24 марта 2021 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Венгрия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

22 марта было объявлено, что Бенце Биро заменит Даниэля Жори.

Германия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

Нидерланды 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

21 марта было объявлено, что Лютсарел Геертрёйда заменит Юрриена Тимбера.

Румыния 
Дата подачи окончательной заявки 16 март 2021 года.

19 марта было объявлено, что Адриан Петре заменит Валентина Костаке.

Группа B

Испания 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

19 марта было объявлено, что Йереми Пино заменит Матеу Морея.

Италия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

19 марта Лоренцо Коломбо был вызван на место Андреа Пинамонти в связи с недоступностью последнего из-за карантинных ограничений COVID-19, применяемых к игрокам миланского «Интера».

Словения

Чехия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

Группа C

Дания 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

Исландия 
Дата подачи окончательной заявки 18 марта 2021 года.

Россия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

20 марта травмированный Константин Кучаев был заменён Константином Тюкавиным.

Франция 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

21 марта травмированные Уссем Ауар и Мусса Диаби были заменены Арманом Лорьенте и Алексисом Клод-Морисом.

Группа D

Англия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

23 марта было объявлено, что Тодд Кантуэлл заменит Мейсона Гринвуда.

Португалия 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

19 марта было объявлено, что травмированных Жоту и Рафаэла Леана заменят Жуан Мариу и Гонсалу Рамуш.

Хорватия 
Дата подачи окончательной заявки 9 марта 2021 года.

18 марта травмированый Йошко Гвардиол был заменён Давидом Чолиной. 21 марта травмированый Лука Сучич был заменён Матеем Вуком. 22 марта травмированый Борна Соса был заменён Хрвое Бабецом.

Швейцария 
Дата подачи окончательной заявки 15 марта 2021 года.

20 марта было объявлено, что Кевин Рюгг заменит Ноа Окафора.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2021